CDK может означать:

в области программного обеспечения:
 Chemistry Development Kit — библиотека Java‐классов для химического программного обеспечения,
 Curses Development Kit — библиотека виджетов;
в области цитологии и молекулярной биологии:
 циклин-зависимая киназа.